Воросна — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. 

Входит в состав Ермолинского сельского поселения. 
 
Расположена в восточной части области в 23 км к востоку от Вязьмы, в 13 км южнее автодороги . В 8 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Исаково на линии Вязьма — Калуга. 

В 2007 году в деревне постоянно проживал 1 житель (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками с октября 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)